Alain Pierre est un chef d'entreprise français, né le . Avant de prendre sa retraite, il fut président de BBGR filiale à 100 % de Essilor International, dont il fut membre du comité exécutif.

Biographie 

En 1972 il est diplômé ingénieur électronique de l'ESIEE. Il entre en 1982 chez Essilor International, dont il pilotera la division Instruments jusqu'en 1998, avant de prendre la présidence de BBGR en 2000. (300 millions d'euros en 2007). Il a construit le réseau international de BBGR, et développé la stratégie multi réseaux du Groupe Essilor en Europe.

Il a été membre du conseil d'administration du GIFO, membre du conseil d'administration de l'ASNAV, et président de l'Association EDI-Optique, développant les échanges de données informatisés (EDI) dans ce secteur.

Liens externes 
 BBGR

Naissance en décembre 1948
Homme d'affaires français